Колотуха Олександр Васильович — кандидат географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства.
 Колотуха Яків Якович — депутат Верховної Ради УРСР 7-10-го скликань.

Також 
 Ряжанка (колотуха)